Андре́а Ло́ус (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады участник и бронзовый призёр . Чемпионка Канады , член команды победителей розыгрыша Кубка Канады. Призёр .

Играла в основном на позициях второго и третьего.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), бронза (, , ).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2003).
 : серебро (), бронза (1999).
  (в составе команды Северной Америки): серебро (2003).

 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её сводная сестра — Кейтлин Лоус, знаменитая канадская кёрлингистка, чемпионка Олимпийских игр, мира и Канады.

Примечания

Ссылки 
 Andrea Lawes – Curling Canada Stats Archive

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу